Чарльз Уильямс ():
 Уильямс, Чарльз (1909—1975) — американский писатель, автор детективных романов.
 Уильямс, Чарльз (род. 1943) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в АБА.
 Уильямс, Чарльз Альберт (1873—1952) — английский профессиональный футболист и тренер.
 Уильямс, Чарльз Уолтер Стансби (1886—1945) — британский писатель, поэт и литературный критик, теолог.
  (1708—1759) — британский дипломат, посол в России (1755—1759).
 Уильямс, Чарльз Эндрю (род. 1986) — американский убийца, который открыл стрельбу в Санти, Калифорния, США.